Леонид Николаевич Беркут (2 (15) июня 1879, Киев — 12 февраля 1940, там же) — историк, медиевист, педагог, профессор, доктор наук.

Биография 
Выпускник историко-филологического факультета Киевского университета (1901). Был оставлен в университете для приготовления к профессорскому званию.

В 1907—1909 гг. находился в научной командировке в Германии и Франции, где изучал западноевропейскую средневековую историю, палеографию и право.

В 1909—1917 годах — доцент, позже профессор Варшавского университета. В 1913 году принимал участие в III Международном историческом конгрессе в Лондоне как представитель Варшавского университета.

В 1918—1922 годах — профессор эвакуированного из Варшавы Донского университета в Ростове-на-Дону.

Одновременно в 1910—1920 годах преподавал историю на высших женских курсах в Варшаве и Ростове-на-Дону.

С 1922 года — профессор Киевского института народного образования, затем — Киевского университета.

Доктор истории европейской культуры с 1928 года.

Умер в 1940 году. Похоронен в Киеве на Лукьяновском кладбище.

Научная деятельность 
Специалист в области западноевропейского средневековья и западноевропейской историографии, методологии истории.

Автор около 30 монографий.

Избранные труды 
 Введение в историю средних веков. — Варшава, 1911;
 История немецких городов в средние века. — Варшава, 1911;
 Йоркские трактаты как источник для характеристики английских церковно-политических идей в эпоху до конкордата 1107 г. — Варшава, 1911;
 Борьба за инвеституру во время императора Генриха V. — Т.1. До папской «привилегии инвеституры» 13 апреля 1111 г. включительно. — Варшава, 1914;
 Про основні елементи в походженні феодальної системи // Записки КІНО. — Кн.2. — К., 1927;
 Етюди з джерелознавства середньої історії. Період утворення і консолідації національних держав на романо-германському заході. — Київ, 1928;
 Про долю Каролінзької історіографії 20-40-х років ХІ віку. — К., 1928;
 Буржуазні концепції і марксо-ленінове розуміння так званих середніх віків (Маркс-Енгельс-Ленін про феодальну суспільно-економічну формацію) // Україна. — 1932. — Кн.1-2.

Ссылки 
 Беркут Леонид Николаевич

Историки СССР
Историки Украины
Историки Российской империи
Выпускники историко-филологического факультета Киевского университета Св. Владимира
Преподаватели Киевского университета
Профессора Императорского Варшавского университета
Доктора исторических наук
Медиевисты СССР
Педагоги Российской империи
Педагоги СССР
Преподаватели Ростовского государственного университета
Похороненные на Лукьяновском кладбище
Историки культуры